Зої Гайвз та Астра Шарма були чемпіонками в 2019 році, коли турнір проводився востаннє перед пандемією, але Гайвз відмовилася від участі, а Шарма грала в парі з  Альоною Большовою, та ця пара поступилася в півфіналі парі  Еліксан Лешемія / Інгрід Ніл.

Лешемія та Ніл в підсумку виграли титул, здолавши в фіналі пару Міхаела Бузернеску / Анна-Лена Фрідзам з раунком 6–3, 6–4.

Сіяні пари

Турнірна Сітка

Посилання
Основна сітка 

Copa Colsanitas - Doubles
2021 Doubles